Барбан может означать:
 Барбан — гербицид, химическое соединение из группы карбаматов.
 Барбан, Ефим Семёнович (род. 1935) — советский журналист, джазовый музыкальный критик, теоретик джаза.
 Барбан (Хорватия) — община и населённый пункт в Хорватии.